Wylgort (komi und russisch ) ist der Name folgender Dörfer in der Republik Komi (Russland):
 Wylgort (Syktywdinski), Verwaltungssitz des Syktywdinski rajon
 Wylgort (Udorski), im Udorski rajon
 Wylgort (Ust-Kulomski), im Ust-Kulomski rajon